

Geografia 
 Avilés – comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie

Persone 
 Gabriel de Avilés – militare ed amministratore coloniale spagnolo nelle Americhe
 Hernando Avilés – cantante, musicista e compositore portoricano
 Javier Avilés – calciatore spagnolo
 Óscar Avilés – cantante, chitarrista, compositore e arrangiatore peruviano
 Pedro Menéndez de Avilés – primo governatore spagnolo della Florida che fondò la città di San Agustín
 Raúl Avilés – ex calciatore ecuadoriano
 Rick Aviles – attore e comico statunitense
 Silvio Avilés – calciatore nicaraguense